Линден — топоним, фамилия.

Топоним

Германия 
 Линден — коммуна в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Вестервальд.
 Линден — коммуна в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Кайзерслаутерн.
 Линден — коммуна в земле Шлезвиг-Гольштейн, входит в состав района Дитмаршен.
 Линден — город в земле Гессен, входит в состав района Гиссен.
 Линден — район Ганновера (Нижняя Саксония).

Другие страны 
 Линден — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн, входит в состав округа Конольфинген.
 Линден — город в Гайане.
 Линден — город в Нью-Джерси, США.
 Линден — город в Техасе, США.

Носители фамилии 
 
 Линден, Андрей Карлович — Георгиевский кавалер; капитан; № 4131; 26 ноября 1827.
 Линден, Арво (1887—1941) — финский греко-римский борец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Линден, Дебби (1961—1997) — британская фотомодель и актриса.
 Линден, Жан Жюль (1817—1898) — бельгийский биолог и ботаник.
 Линден, Зинаида Владимировна (род. 1963) — финская писательница.
 Линден, Изабель (род. 1991) — немецкая футболистка, нападающая немецкого клуба «Байер 04» и сборной Германии.
 Линден, Люсьен (1853—1940) — бельгийский ботаник.
 Линден, Наталья Агаповна (1887—1963) — российский учёный-сейсмолог, один из основоположников советской сейсмологии.
 Линден, Стуре (род. 1942) — шведский кёрлингист.
 Линден, Тревор (род. 1970) — канадский хоккеист, неиспользуемый номер клуба «Ванкувер Кэнакс».
 
 Линден, Хэл (род. 1931) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Линден, Эрик (1909—1994) — ведущий актер Голливуда в 1930-х годах, появившийся в больше чем 30 кинофильмах.
 Тер Линден, Яп (род. 1947) — нидерландский виолончелист, альтист, дирижёр, приверженец аутентизма.

См. также 
 Ван дер Линден
 Унтер-ден-Линден